Joseph Caventou – chimico francese
 Caventou – cratere lunare